Huit navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Warspite. L'origine du nom n'est pas claire, même si il vient probablement de la prononciation sous l'ère élisabéthaine du mot spite – spight – d'une part en incarnant en partie le mépris de la marine britannique pour ses ennemis, mais qui était aussi le nom commun du pic vert, suggérant que le Warspight ferait des trous dans les coques (en bois) des navires ennemis. Jusqu'en 1919, le pic-vert a été utilisé comme emblème du navire ; l'insigne officiel était un canon, bien que le pic-vert ait continué à être utilisé sur les bouchons de canon des navires. Le nom Warspite est le nom de navire de la Royal Navy qui a reçu le plus d'honneurs de guerre, le sixième Warspite en ayant reçu quinze d'entre-eux.

le , un galion de 19 canons en service de 1596 à 1649 ;
le , un troisième rang  de 70 canons en service de 1666 à 1771 après avoir été renommé Edinburgh en 1721 ;
le , un troisième rang de 74 canons en service de 1758 à 1801 après avoir été renommé Arundel en 1800 ;
le , un troisième rang de 76 canons en service de 1807 à 1876 ;
le HMS Warspite, un premier rang de 120 canons lancé en 1833 sous le nom de Waterloo et renommé en 1876 ;
le , un croiseur cuirassé de classe Imperieuse en service de 1884 à 1905 ;
le , un cuirassé de classe Queen Élizabeth lancé en 1913 et qui participa aux deux guerres mondiales avant d'être démoli en 1947 ;
le , un sous-marin nucléaire de classe Valiant en service de 1965 à 1991.

Le troisième sous-marin programmé de la classe Dreadnought, nouvelle classe de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins britannique, est prévu de s'appeler HMS Warspite

Références

Warspite